Le Pacte de Bagdad ou CENTO (Central Treaty Organisation) est un traité d'alliance au Moyen-Orient signé le 
 Cento (Italie) est une commune italienne de la province de Modène en Émilie-Romagne

Voir aussi 
 Sentō